Га́ттон () — топонімічне англомовне прізвище шотландського та північноанглійського походження, пов'язане з численними місцевостями, назви яких беруть початок від давньоанглійського hoh (у значенні «хребет», «доріжка») + tun («огородження», «поселення»).

Відомі носії:

 Алан Гаттон (;  1984) — шотландський футболіст, захисник, фланговий півзахисник.
 Беатріс Гаттон (; 1893—1990) — австралійська архітекторка.
 Бетті Гаттон (; 1921—2007) — американська співачка і акторка.
 Білл Гаттон (; 1910—1974) — канадський хокеїст.
  (; 1935—2014) — американський актор та кінорежисер.
 Джеймс Гаттон (; 1726—1797) — шотландський натураліст-геолог.
  (; 1934—1979) — американський кіно- і телеактор.
 Джон Гаттон (;  1955) — британський політик з Лейбористської партії.
  (;  1991) — шотландський футболіст, опорний півзахисник.
 Лен Гаттон (; 1916—1990) — англійський крикетист.
 Лорен Гаттон (;  1943) — американська модель і акторка.
  (, уроджена — Торнберг, ; 1919—1987) — американська співачка і акторка.
  (;  1979) — канадська акторка.
 Патрік Гаттон (;  1938) — американський філософ, історик, заслужений професор у відставці.
 Тімоті Гаттон (;  1960) — американський актор і режисер.

Див. також 
 Гаттон

Примітки